Any Other Business – Varie ed eventuali
 AOB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Annanberg (Papua Nuova Guinea)